Jada steht für:

 Jada (Nigeria), eine Local Government Area im nigerianischen Bundesstaat Adamawa

Jada ist der Familienname folgender Personen:

 Stavre Jada (* 1998), mazedonischer Skilangläufer

JADA steht als Abkürzung für:
 Journal of the American Dental Association, das Magazin der US-amerikanischen Zahnärztevereinigung

Siehe auch:
 IADA
 Ja-Da
 Yada

Abkürzung